Серге́й Никола́евич Е́син (18 декабря 1935, Москва, РСФСР, СССР — 11 декабря 2017, Минск, Белоруссия) — российский писатель и журналист. Доктор филологических наук (2006). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000). Ректор Литературного института им. А. М. Горького (1992—2005).

Краткая биография 
В 1960 году окончил заочное отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». С 1969 года член КПСС. Возглавлял Московскую городскую группу СЛОНа на выборах в Госдуму 2003 года.

Первая крупная публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом С. Зинин в журнале «Волга». С 1979 года член СП СССР. В 1981 году заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду.

С 1987 года до своей смерти преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького, в 1992—2005 годах занимал пост ректора. С 1994 года — член правления, с 1999 года — секретарь Союза писателей России. В 1998 году избран председателем Совета Международного сообщества книголюбов, в 2010 году — президентом Международного союза общественных организаций книголюбов. Вице-президент Академии российской словесности.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на материале собственного творчества «Писатель в теории литературы: проблема самоидентификации» (научный руководитель Вл. А. Луков; официальные оппоненты Н. П. Михальская и С. А. Небольсин). Диссертационный совет Д212.14.10 при МПГУ ходатайствовал перед ВАК о присуждении за данную работу учёной степени доктора филологических наук по специальности «10.01.08. Теория литературы. Текстология».

Во многих произведениях Есина объектом исследования становится советский гражданин, интересы которого ограничены материальным благосостоянием и стремлением занять более высокую должность… передача мыслей и рефлексия героев преобладают над сюжетом.

Жена — кинокритик Валентина Иванова (1937—2008).

Скоропостижно скончался 11 декабря 2017 года в Минске. После кремации урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища (колумбарий 20, секция 39) рядом с прахом жены В. С. Ивановой.

Награды и премии 
 Почётный работник высшего образования РФ
 Медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической Революции»
 Премия Правительства Москвы (1995 год)
 Орден Дружбы (9 марта 1996 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства (1999 год)
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (26 июля 2000 года) — за заслуги в области искусства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 марта 2004 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры
 Почётная грамота Правительства Москвы (13 декабря 2005 года) — за большой вклад в развитие отечественной литературы и искусства, активную общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения 
 Бунинская премия (2008 год)
 Горьковская литературная премия (2009 год)
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет (20 января 2011 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей 
 Премия «Венец» Союза писателей Москвы (2012 год)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (31 июля 2013 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 Премия «Золотой Дельвиг» (2014 год) — за многолетнюю литературную деятельность и создание произведений, которые стали вехами в советской и русской литературной жизни

Сочинения 
 «Живём только два раза», 1976 (сборник)
 «При свете маленького прожектора», 1979 (сборник)
 «Р-78» // «Юность», 1979, № 3 (повесть)
 «Мемуары сорокалетнего», 1984 (сборник)
 «Имитатор» // «Новый мир», 1985, № 3 (роман о художнике среднего таланта, добившемся признания подражанием, копированием и портретами функционеров высшего ранга)
 «Сам себе хозяин», 1985 (роман о жизни сезонного рабочего)
 «Дорога в Смольный. Июль—октябрь 1917», 1985, дополненное изд. под назв.: Константин Петрович, 1987 (роман о Ленине)
 «Гладиатор», 1987 (сборник)
 «Временитель» // «Знамя», 1989, № 1—2
 «Типы», 1990 (сборник)
 «Венок геодезисту» // Альманах «Апрель», сб. № 2, 1990
 «Казус, или Эффект близнецов». Однопартийный роман // «Московский вестник», 1992, № 2—5 (антиутопия)
 «Стоящая в дверях» // «Наш современник», 1992, № 4
 «Затмение Марса» // «Юность», 1994, № 10
 «Отступление от романа», или «В сезон засолки огурцов», 1994
 «Рассказы», 1995
 «Гувернёр», 1996 (роман)
 «Культура и власть», 1997 (сборник эссе)
 «Ленин. Смерть титана», 2002 (роман-биография)
 «На рубеже веков. Дневник ректора», 2002
 «Ах, заграница, заграница…», 2006 (в книгу вошли романы «Хургада» и «Марбург»)
 «Случайная закономерность. Сергей Есин — Марк Авербух. Межконтинентальные разговоры», 2009
 «Твербуль, или Логово вымысла» (роман), 2009
 «Маркиз» (роман), 2011
 «Опись имущества одинокого человека» (роман), 2014
 «Смерть приходит по-английски» (повесть, 2017) // «Новый мир», 2018, № 10

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 Сергей Есин: «Человек становится тем, кем хочет стать» // интервью Юрию Кувалдину, «Наша улица», 2004, № 4
 Интервью Радио «Свобода», 25.12.2005
 Сергей Есин: «Мы не учим антисоветизму» // интервью Максиму Лаврентьеву, «Литературная Россия», 2012, № 29
 Ректор заслонял писателя. Сергей Есин: «Мой главный роман ещё не окончен!» // НГ Ex Libris, 29.10.2015

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Ректоры Литинститута
Писатели Москвы
Выпускники филологического факультета МГУ
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Доктора филологических наук
Литературоведы России
Лауреаты Бунинской премии
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Похороненные на Донском кладбище